Tunnholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tunnholmen (ö), Nyland, Borgå,

Åland 

 Tunnholm, Åland, ö, 

Robotskapade Finlandförgreningar